Ни́на Никола́евна Архи́пова (1 мая 1921, Омск, РСФСР — 24 апреля 2016, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1988).

Биография 
Нина Николаевна Архипова родилась 1 мая 1921 года в Омске, а затем семья переехала в Москву. Родители — Николай Матвеевич Архипов, сибиряк родом из Иркутска, и Мария Николаевна из Санкт-Петербурга (застрелилась, когда Нине было десять лет).

В детстве Нина Архипова любила петь, танцевать, играла на фортепиано. Живя в Замоскворечье, она часто посещала театры и стала задумываться об актёрской профессии. После школы решила подать документы не только в театральные студии — при Вахтанговском и Малом театрах и в ГИТИС, но и на юридический факультет МГУ. Архипова сдала экзамены и везде была принята; решила остановить выбор на Театральном училище имени Щукина при Театре имени Евгения Вахтангова. Её педагогом стала знаменитая Ц. Л. Мансурова.

В 1945 году окончила театральное училище им. Щукина. В — служила в театре им. Вахтангова, на сцене которого ещё студенткой стала играть мать Беату в пьесе «Сирано де Бержерак» Э. Ростана (1943), Катю в «Синем платочке» В. Катаева (1943). В мюзикле Ф. Эрве «Мадемуазель Нитуш» выступала в группе «ласточек».

С 1951 по 2016 годы — ведущая актриса Московского театра Сатиры. За годы работы исполнила свыше сотни ролей.

В кино снималась нечасто, исполняла роли мягких, добрых женщин. Дебютировала в 1946 году в драме А. Столпера «Наше сердце». Спустя четыре года актриса сыграла Веру Горошко в киноповести Бориса Барнета «Щедрое лето». Эту роль она считала одной из самых важных в своей карьере. Широкую известность приобрела с выходом на экраны телеспектакля «Проснись и пой!». Регулярно сниматься стала лишь в 1970-е годы. Среди самых известных её ролей — мама главной героини в фильме «Ох уж эта Настя!», певица ресторана в комедии «Двенадцать стульев», Гертруда в телеспектакле «Мартин Иден» по Джеку Лондону и жена комиссара Мегрэ в серии телефильмов по произведениям Жоржа Сименона.

Снималась в киножурнале «Ералаш».

В 2014 году актриса издала книгу «Жизнь в предлагаемых обстоятельствах».

Скончалась 24 апреля 2016 года в Москве, не дожив неделю до своего 95-летия.

Похоронена на Кунцевском кладбище рядом с мужем.

Семья 
 Отец — Николай Матвеевич Архипов
 Мать — Мария Николаевна Архипова (ум. 1931)
 Первый муж — Александр Голубенцев (1899—1979), композитор.
 Дочь — Наталья Голубенцева (род. 1942), заслуженная артистка России.
 Второй муж — Борис Горбатов (1908—1954), писатель.
 Дочь — Елена Ермакова (Горбатова) (род. 1953), преподаватель английского языка.
 Сын — Михаил Горбатов (1953—2017), врач-кардиореаниматолог.
 Третий муж — Георгий Менглет (1912—2001), актёр.

Творчество

Роли в театре

Театр имени Е. Б. Вахтангова 
  — «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана — мать Беата
  — «Синий платочек» Валентина Катаева — Катя
  — «Мадемуазель Нитуш» Флоримона Эрве — Дениза
  — «Новогодняя ночь» Александра Гладкова
  — «Соломенная шляпка» Эжена Лабиша и Марк-Мишеля — служанка
  — «Накануне» И. С. Тургенева — Зоя
  — «Проклятое кафе» Василия Шкваркина
  — «Последний день» Братьев Тур

Московский академический театр сатиры 

  — «Господин Дюруа» Ги де Мопассана — Клотильда
  — «Баня» Владимира Маяковского. Режиссёр: Валентин Плучек — Фосфорическая женщина
  — «Где эта улица, где этот дом» Владимира Дыховичного и Мориса Слободского
  — «Свадебное путешествие» Владимира Дыховичного
  — «Клоп» Владимира Маяковского. Режиссёр: Валентин Плучек — Зоя Берёзкина
  — «Поцелуй феи» Зиновия Гердта и Михаила Львовского. Режиссёр: Эммануил Краснянский
  — «Ложь на длинных ногах» Эдуардо Де Филиппо
  — «Волшебные кольца Альманзора» Тамары Габбе — Принцесса Апрелия
  — «Дамоклов меч» Н. Хикмета
  — «Слепое счастье» А. Кузнецова, Г. Штайн
  — «Дом, где разбиваются сердца» — миссис Хэшебай
  — «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера — Принцесса Апрелия
  — «Старая дева» И. Штока
  — «Мой дом — моя крепость» Дж. Купер
  — «Проснись и пой» М. Дьярфаша
  — «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта — Иветта Потье
  — «Таблетку под язык» А. Макаёнка
  — «Маленькие комедии большого дома» Григория Горина и Аркадия Арканова
  — «Многоуважаемый шкаф» Евгения Чебалина
  — «Её превосходительство» Самуила Алёшина
  — «Гнездо глухаря» Виктора Розова — Валентина Дмитриевна
  — «Концерт для театра с оркестром» Григория Горина и Александра Ширвиндта
  — «Молчи грусть, молчи…» Александра Ширвиндта
  — «Восемь любящих женщин» Р. Тома — бабушка

Фильмография 

  — Наше сердце
  — Щедрое лето — Вера Горошко
  — Обнажённая со скрипкой — Джейн, дочь художника
  — Короткие истории — Зося
  — Телеграмма — Екатерина Пятипал, она же Катя Иноземцева
  — Ох уж эта Настя! — мама Насти
  — Маленькие комедии большого дома — Женя
  — Одиножды один — Мария
  — Проснись и пой! — Эржи, жена Орбока
  — Мартин Иден (телеспектакль) — Гертруда
  — Двенадцать стульев — певица из ресторана
  — Обыкновенная Арктика — жительница полярного местечка
  — Огненный мост — Ксения Михайловна
  — Семья Зацепиных (телефильм) — Анна Степановна Зацепина
  — Ошибки юности — мама солдата на пляже
  — Утренний обход — Лидия Михайловна
  — Мэгре колеблется — мадам Мэгре
  — Карантин — тётя Полина
  — Два гусара — Анна Фёдоровна Зайцева
  — Продлись, продлись, очарованье… — Елена Георгиевна
  — К расследованию приступить. Клевета. — Вера Сергеевна Мельникова
  — Реклама Ералаша — клоунесса Бом (главная роль, нет в титрах)
  — Мелодрама с покушением на убийство — мама Тамары
  — Утомлённые солнцем — Елена Михайловна
  — Next 3 — мать Дюбеля
 2005—2006 — Люба, дети и завод… — тётя Виолетта
  — Утомлённые солнцем 2: Цитадель — Елена Михайловна
  — Белый человек — Варвара Уварова

Признание и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1967)
 Народная артистка РСФСР (1988)
 Орден Дружбы (1996)
 Медаль «В память 850-летия Москвы»

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Персоналии:Московский театр сатиры
Похороненные на Кунцевском кладбище